Chamsa () steht für:
 Hand der Fatima, magisches Handsymbol
 al-Chamsa, Legende von fünf Stuten des Propheten Mohammed
 Hauptwerk des persischen Dichters Nezami
die Fünf Fürstentümer von Karabach

Siehe auch:
 Hamsa